Vanessa Williams (ur. 1963) – amerykańska aktorka i piosenkarka, była Miss America
 Vanessa A. Williams (ur. 1963) – amerykańska aktorka (serial Melrose Place)
 Vanessa R. Williams (ur. 1960) – amerykańska piosenkarka